Вэркы-Кэлькы — реки в России:
Вэркы-Кэлькы (приток Таза)
Вэркы-Кэлькы (приток Ратты)